|-
|(115501)||2003 UV27|| align=right|15,4|| align=right|2,965|| align=right|0,068|| align=right|10,51|| align=right|5,105||MBA||22. oktober 2003||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(115502)||2003 UX27|| align=right|15,1|| align=right|3,098|| align=right|0,172|| align=right|12,91|| align=right|5,452||MBA||22. oktober 2003||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(115503)||2003 UP28|| align=right|17,4|| align=right|2,342|| align=right|0,075|| align=right|0,78|| align=right|3,583||MBA||19. oktober 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(115504)||2003 UH29|| align=right|16,0|| align=right|2,803|| align=right|0,074|| align=right|0,58|| align=right|4,692||MBA||23. oktober 2003||Kvistaberg||Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
|(115505)||2003 UD32|| align=right|15,5|| align=right|2,768|| align=right|0,098|| align=right|4,23|| align=right|4,604||MBA||16. oktober 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(115506)||2003 UC35|| align=right|15,5|| align=right|2,544|| align=right|0,267|| align=right|4,05|| align=right|4,056||MBA||16. oktober 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(115507)||2003 UK35|| align=right|15,6|| align=right|2,719|| align=right|0,141|| align=right|9,95|| align=right|4,483||MBA||16. oktober 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(115508)||2003 UU35|| align=right|14,5|| align=right|3,232|| align=right|0,108|| align=right|16,22|| align=right|5,809||MBA||16. oktober 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(115509)||2003 UV35|| align=right|15,4|| align=right|2,388|| align=right|0,282|| align=right|11,27|| align=right|3,690||MBA||16. oktober 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(115510)||2003 UX35|| align=right|15,8|| align=right|2,759|| align=right|0,286|| align=right|13,95|| align=right|4,581||MBA||16. oktober 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(115511)||2003 UZ35|| align=right|15,9|| align=right|2,728|| align=right|0,278|| align=right|7,69|| align=right|4,505||MBA||16. oktober 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(115512)||2003 UB36|| align=right|14,4|| align=right|3,171|| align=right|0,114|| align=right|17,70|| align=right|5,645||MBA||16. oktober 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(115513)||2003 UE36|| align=right|14,5|| align=right|3,034|| align=right|0,105|| align=right|9,36|| align=right|5,284||MBA||16. oktober 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(115514)||2003 UL36|| align=right|14,9|| align=right|2,701|| align=right|0,083|| align=right|8,79|| align=right|4,438||MBA||16. oktober 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(115515)||2003 UU36|| align=right|15,5|| align=right|2,577|| align=right|0,034|| align=right|13,51|| align=right|4,137||MBA||16. oktober 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(115516)||2003 UF37|| align=right|14,8|| align=right|2,602|| align=right|0,103|| align=right|13,23|| align=right|4,196||MBA||16. oktober 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(115517)||2003 UL37|| align=right|14,2|| align=right|2,863|| align=right|0,174|| align=right|11,32|| align=right|4,844||MBA||16. oktober 2003||Črni Vrh||Črni Vrh
|-
|(115518)||2003 UM37|| align=right|14,9|| align=right|2,987|| align=right|0,113|| align=right|9,82|| align=right|5,161||MBA||16. oktober 2003||Črni Vrh||Črni Vrh
|-
|(115519)||2003 UN37|| align=right|14,4|| align=right|3,116|| align=right|0,109|| align=right|10,38|| align=right|5,499||MBA||16. oktober 2003||Črni Vrh||Črni Vrh
|-
|(115520)||2003 UO37|| align=right|15,1|| align=right|2,629|| align=right|0,130|| align=right|9,80|| align=right|4,263||MBA||17. oktober 2003||Črni Vrh||Črni Vrh
|-
|(115521)||2003 UL38|| align=right|15,5|| align=right|2,287|| align=right|0,130|| align=right|6,30|| align=right|3,457||MBA||17. oktober 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(115522)||2003 UW39|| align=right|16,7|| align=right|2,417|| align=right|0,129|| align=right|3,39|| align=right|3,757||MBA||16. oktober 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(115523)||2003 UC41|| align=right|16,5|| align=right|2,322|| align=right|0,219|| align=right|2,93|| align=right|3,539||MBA||16. oktober 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(115524)||2003 UD47|| align=right|15,8|| align=right|2,677|| align=right|0,073|| align=right|12,49|| align=right|4,380||MBA||21. oktober 2003||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(115525)||2003 UF47|| align=right|16,3|| align=right|2,622|| align=right|0,107|| align=right|3,27|| align=right|4,245||MBA||16. oktober 2003||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(115526)||2003 UL47|| align=right|14,9|| align=right|3,114|| align=right|0,060|| align=right|11,74|| align=right|5,495||MBA||20. oktober 2003||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(115527)||2003 UF48|| align=right|15,8|| align=right|2,355|| align=right|0,106|| align=right|6,91|| align=right|3,613||MBA||16. oktober 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(115528)||2003 UZ48|| align=right|15,0|| align=right|2,999|| align=right|0,087|| align=right|2,82|| align=right|5,193||MBA||16. oktober 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(115529)||2003 UG49|| align=right|15,5|| align=right|2,662|| align=right|0,131|| align=right|2,59|| align=right|4,343||MBA||16. oktober 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(115530)||2003 UH49|| align=right|15,3|| align=right|2,704|| align=right|0,090|| align=right|1,30|| align=right|4,445||MBA||16. oktober 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(115531)||2003 UE52|| align=right|14,6|| align=right|2,754|| align=right|0,167|| align=right|11,10|| align=right|4,569||MBA||18. oktober 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(115532)||2003 UP52|| align=right|14,1|| align=right|3,123|| align=right|0,168|| align=right|8,48|| align=right|5,518||MBA||18. oktober 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(115533)||2003 UG53|| align=right|14,5|| align=right|3,004|| align=right|0,049|| align=right|7,95|| align=right|5,205||MBA||18. oktober 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(115534)||2003 UZ53|| align=right|15,0|| align=right|2,965|| align=right|0,057|| align=right|8,74|| align=right|5,105||MBA||18. oktober 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(115535)||2003 UW54|| align=right|14,3|| align=right|3,090|| align=right|0,280|| align=right|11,03|| align=right|5,432||MBA||18. oktober 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(115536)||2003 UZ54|| align=right|14,8|| align=right|3,005|| align=right|0,071|| align=right|10,54|| align=right|5,209||MBA||18. oktober 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(115537)||2003 UX56|| align=right|15,4|| align=right|3,074|| align=right|0,061|| align=right|1,29|| align=right|5,389||MBA||23. oktober 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(115538)||2003 UO58|| align=right|15,4|| align=right|2,798|| align=right|0,119|| align=right|8,43|| align=right|4,679||MBA||16. oktober 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(115539)||2003 UZ60|| align=right|15,9|| align=right|2,233|| align=right|0,183|| align=right|5,73|| align=right|3,336||MBA||16. oktober 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(115540)||2003 UP61|| align=right|15,4|| align=right|2,782|| align=right|0,042|| align=right|6,13|| align=right|4,640||MBA||16. oktober 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(115541)||2003 UY62|| align=right|15,9|| align=right|2,548|| align=right|0,019|| align=right|15,01|| align=right|4,065||MBA||16. oktober 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(115542)||2003 UZ63|| align=right|14,9|| align=right|2,895|| align=right|0,108|| align=right|13,96|| align=right|4,926||MBA||16. oktober 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(115543)||2003 UG64|| align=right|14,7|| align=right|2,753|| align=right|0,105|| align=right|13,76|| align=right|4,566||MBA||16. oktober 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(115544)||2003 UP64|| align=right|15,9|| align=right|2,668|| align=right|0,154|| align=right|13,83|| align=right|4,357||MBA||16. oktober 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(115545)||2003 UW64|| align=right|15,1|| align=right|2,676|| align=right|0,053|| align=right|12,55|| align=right|4,376||MBA||16. oktober 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(115546)||2003 UH65|| align=right|14,2|| align=right|2,968|| align=right|0,088|| align=right|11,38|| align=right|5,114||MBA||16. oktober 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(115547)||2003 UV65|| align=right|14,1|| align=right|3,063|| align=right|0,123|| align=right|12,03|| align=right|5,361||MBA||16. oktober 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(115548)||2003 UB66|| align=right|13,7|| align=right|3,107|| align=right|0,150|| align=right|14,27|| align=right|5,476||MBA||16. oktober 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(115549)||2003 UE66|| align=right|14,0|| align=right|3,196|| align=right|0,100|| align=right|13,53|| align=right|5,712||MBA||16. oktober 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(115550)||2003 UG66|| align=right|15,0|| align=right|3,084|| align=right|0,065|| align=right|10,44|| align=right|5,416||MBA||16. oktober 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(115551)||2003 UB71|| align=right|15,4|| align=right|2,834|| align=right|0,091|| align=right|1,06|| align=right|4,770||MBA||18. oktober 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(115552)||2003 UE71|| align=right|15,2|| align=right|2,942|| align=right|0,103|| align=right|2,15|| align=right|5,045||MBA||18. oktober 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(115553)||2003 UB73|| align=right|15,9|| align=right|2,224|| align=right|0,212|| align=right|6,58|| align=right|3,317||MBA||19. oktober 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(115554)||2003 UL74|| align=right|14,6|| align=right|2,858|| align=right|0,159|| align=right|9,28|| align=right|4,830||MBA||16. oktober 2003||Črni Vrh||Črni Vrh
|-
|(115555)||2003 UQ75|| align=right|14,8|| align=right|3,019|| align=right|0,206|| align=right|7,69|| align=right|5,246||MBA||17. oktober 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(115556)||2003 UN77|| align=right|15,9|| align=right|2,212|| align=right|0,045|| align=right|5,63|| align=right|3,288||MBA||17. oktober 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(115557)||2003 UT77|| align=right|14,9|| align=right|2,998|| align=right|0,101|| align=right|8,75|| align=right|5,190||MBA||17. oktober 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(115558)||2003 UD78|| align=right|14,4|| align=right|3,152|| align=right|0,027|| align=right|12,43|| align=right|5,595||MBA||17. oktober 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(115559)||2003 UK78|| align=right|15,2|| align=right|3,045|| align=right|0,159|| align=right|8,85|| align=right|5,313||MBA||17. oktober 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(115560)||2003 UB79|| align=right|16,3|| align=right|2,369|| align=right|0,186|| align=right|1,25|| align=right|3,646||MBA||18. oktober 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(115561)||2003 UF80|| align=right|14,7|| align=right|3,037|| align=right|0,100|| align=right|11,95|| align=right|5,291||MBA||20. oktober 2003||Needville||W. G. Dillon; D. Wells
|-
|(115562)||2003 UR80|| align=right|14,3|| align=right|3,009|| align=right|0,090|| align=right|9,07|| align=right|5,220||MBA||16. oktober 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(115563)||2003 UU80|| align=right|15,3|| align=right|2,542|| align=right|0,052|| align=right|10,38|| align=right|4,051||MBA||16. oktober 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(115564)||2003 UC81|| align=right|13,9|| align=right|2,924|| align=right|0,066|| align=right|13,83|| align=right|5,000||MBA||16. oktober 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(115565)||2003 UL81|| align=right|15,4|| align=right|3,076|| align=right|0,151|| align=right|5,99|| align=right|5,393||MBA||16. oktober 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(115566)||2003 UB82|| align=right|16,1|| align=right|2,183|| align=right|0,106|| align=right|7,76|| align=right|3,225||MBA||18. oktober 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(115567)||2003 UY82|| align=right|16,0|| align=right|2,388|| align=right|0,225|| align=right|8,48|| align=right|3,690||MBA||19. oktober 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(115568)||2003 UZ82|| align=right|15,6|| align=right|2,659|| align=right|0,207|| align=right|11,72|| align=right|4,335||MBA||19. oktober 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(115569)||2003 UR84|| align=right|16,0|| align=right|2,642|| align=right|0,190|| align=right|3,85|| align=right|4,293||MBA||18. oktober 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(115570)||2003 UT84|| align=right|16,4|| align=right|2,325|| align=right|0,055|| align=right|6,31|| align=right|3,544||MBA||18. oktober 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(115571)||2003 UU85|| align=right|14,3|| align=right|3,047|| align=right|0,157|| align=right|9,45|| align=right|5,319||MBA||18. oktober 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(115572)||2003 UY85|| align=right|15,7|| align=right|2,211|| align=right|0,192|| align=right|8,29|| align=right|3,288||MBA||18. oktober 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(115573)||2003 UE86|| align=right|15,2|| align=right|2,692|| align=right|0,052|| align=right|6,03|| align=right|4,416||MBA||18. oktober 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(115574)||2003 UF86|| align=right|15,2|| align=right|2,559|| align=right|0,084|| align=right|5,36|| align=right|4,093||MBA||18. oktober 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(115575)||2003 UK86|| align=right|14,9|| align=right|2,603|| align=right|0,142|| align=right|13,40|| align=right|4,199||MBA||18. oktober 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(115576)||2003 UM88|| align=right|14,7|| align=right|2,841|| align=right|0,155|| align=right|13,59|| align=right|4,787||MBA||19. oktober 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(115577)||2003 UO88|| align=right|14,5|| align=right|3,056|| align=right|0,128|| align=right|12,26|| align=right|5,343||MBA||19. oktober 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(115578)||2003 UB89|| align=right|15,4|| align=right|2,572|| align=right|0,151|| align=right|21,06|| align=right|4,125||MBA||19. oktober 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(115579)||2003 UN90|| align=right|15,5|| align=right|2,740|| align=right|0,039|| align=right|6,96|| align=right|4,535||MBA||20. oktober 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(115580)||2003 UX90|| align=right|15,4|| align=right|2,730|| align=right|0,103|| align=right|5,25|| align=right|4,510||MBA||20. oktober 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(115581)||2003 UD91|| align=right|16,4|| align=right|2,349|| align=right|0,134|| align=right|6,47|| align=right|3,599||MBA||20. oktober 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(115582)||2003 UT92|| align=right|15,1|| align=right|2,967|| align=right|0,097|| align=right|9,48|| align=right|5,110||MBA||20. oktober 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(115583)||2003 UM93|| align=right|14,9|| align=right|2,761|| align=right|0,011|| align=right|4,15|| align=right|4,587||MBA||17. oktober 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(115584)||2003 UE95|| align=right|15,6|| align=right|2,806|| align=right|0,211|| align=right|4,98|| align=right|4,701||MBA||18. oktober 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(115585)||2003 UT95|| align=right|16,2|| align=right|2,376|| align=right|0,233|| align=right|2,59|| align=right|3,661||MBA||18. oktober 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(115586)||2003 UF96|| align=right|15,3|| align=right|2,921|| align=right|0,067|| align=right|2,87|| align=right|4,990||MBA||18. oktober 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(115587)||2003 UY96|| align=right|16,7|| align=right|2,379|| align=right|0,150|| align=right|2,01|| align=right|3,669||MBA||19. oktober 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(115588)||2003 UZ96|| align=right|15,7|| align=right|2,579|| align=right|0,094|| align=right|2,23|| align=right|4,141||MBA||19. oktober 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(115589)||2003 UG97|| align=right|15,3|| align=right|3,057|| align=right|0,252|| align=right|10,40|| align=right|5,344||MBA||19. oktober 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(115590)||2003 UL97|| align=right|16,3|| align=right|2,695|| align=right|0,047|| align=right|3,55|| align=right|4,423||MBA||19. oktober 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(115591)||2003 UG98|| align=right|14,6|| align=right|2,998|| align=right|0,094|| align=right|9,83|| align=right|5,189||MBA||19. oktober 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(115592)||2003 UL98|| align=right|15,7|| align=right|2,574|| align=right|0,122|| align=right|8,60|| align=right|4,129||MBA||19. oktober 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(115593)||2003 UV98|| align=right|14,2|| align=right|3,107|| align=right|0,088|| align=right|22,11|| align=right|5,476||MBA||19. oktober 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(115594)||2003 UX98|| align=right|15,0|| align=right|3,156|| align=right|0,087|| align=right|15,10|| align=right|5,605||MBA||19. oktober 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(115595)||2003 UZ98|| align=right|14,5|| align=right|2,688|| align=right|0,178|| align=right|12,41|| align=right|4,407||MBA||19. oktober 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(115596)||2003 UC99|| align=right|13,8|| align=right|2,981|| align=right|0,072|| align=right|16,36|| align=right|5,145||MBA||19. oktober 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(115597)||2003 UF99|| align=right|15,2|| align=right|3,064|| align=right|0,159|| align=right|9,84|| align=right|5,361||MBA||19. oktober 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(115598)||2003 UH99|| align=right|14,4|| align=right|2,990|| align=right|0,090|| align=right|11,79|| align=right|5,170||MBA||19. oktober 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(115599)||2003 UJ99|| align=right|14,8|| align=right|2,528|| align=right|0,099|| align=right|15,43|| align=right|4,019||MBA||19. oktober 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(115600)||2003 UR99|| align=right|15,7|| align=right|2,581|| align=right|0,066|| align=right|15,31|| align=right|4,147||MBA||19. oktober 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(115601)||2003 UT99|| align=right|16,8|| align=right|2,352|| align=right|0,119|| align=right|4,96|| align=right|3,606||MBA||19. oktober 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(115602)||2003 UZ99|| align=right|15,3|| align=right|2,572|| align=right|0,256|| align=right|6,25|| align=right|4,124||MBA||19. oktober 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(115603)||2003 UB100|| align=right|15,3|| align=right|2,341|| align=right|0,168|| align=right|8,37|| align=right|3,581||MBA||19. oktober 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(115604)||2003 UE100|| align=right|14,9|| align=right|3,160|| align=right|0,141|| align=right|5,88|| align=right|5,616||MBA||19. oktober 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(115605)||2003 UK100|| align=right|14,4|| align=right|3,040|| align=right|0,108|| align=right|22,04|| align=right|5,300||MBA||19. oktober 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(115606)||2003 UJ101|| align=right|16,2|| align=right|2,289|| align=right|0,117|| align=right|4,33|| align=right|3,463||MBA||20. oktober 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(115607)||2003 UR101|| align=right|14,6|| align=right|3,145|| align=right|0,191|| align=right|4,20|| align=right|5,577||MBA||20. oktober 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(115608)||2003 UR102|| align=right|15,3|| align=right|2,949|| align=right|0,061|| align=right|3,14|| align=right|5,062||MBA||20. oktober 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(115609)||2003 UA103|| align=right|16,2|| align=right|2,662|| align=right|0,050|| align=right|3,95|| align=right|4,342||MBA||20. oktober 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(115610)||2003 UE103|| align=right|15,8|| align=right|2,340|| align=right|0,077|| align=right|7,32|| align=right|3,578||MBA||20. oktober 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(115611)||2003 UG103|| align=right|15,5|| align=right|2,644|| align=right|0,117|| align=right|9,63|| align=right|4,298||MBA||20. oktober 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(115612)||2003 UK103|| align=right|16,2|| align=right|2,413|| align=right|0,140|| align=right|3,63|| align=right|3,748||MBA||20. oktober 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(115613)||2003 UW107|| align=right|15,9|| align=right|3,186|| align=right|0,184|| align=right|1,10|| align=right|5,686||MBA||19. oktober 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(115614)||2003 UZ111|| align=right|15,5|| align=right|2,476|| align=right|0,035|| align=right|10,22|| align=right|3,895||MBA||20. oktober 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(115615)||2003 UC112|| align=right|14,9|| align=right|2,781|| align=right|0,046|| align=right|4,40|| align=right|4,637||MBA||20. oktober 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(115616)||2003 UH112|| align=right|15,7|| align=right|2,943|| align=right|0,137|| align=right|4,70|| align=right|5,048||MBA||20. oktober 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(115617)||2003 UD113|| align=right|15,2|| align=right|2,731|| align=right|0,147|| align=right|13,79|| align=right|4,513||MBA||20. oktober 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(115618)||2003 UH114|| align=right|14,9|| align=right|2,598|| align=right|0,160|| align=right|8,86|| align=right|4,187||MBA||20. oktober 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(115619)||2003 UD115|| align=right|16,1|| align=right|2,881|| align=right|0,096|| align=right|0,11|| align=right|4,890||MBA||20. oktober 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(115620)||2003 US115|| align=right|14,5|| align=right|3,101|| align=right|0,180|| align=right|5,46|| align=right|5,459||MBA||20. oktober 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(115621)||2003 UX116|| align=right|14,8|| align=right|2,794|| align=right|0,051|| align=right|6,81|| align=right|4,669||MBA||21. oktober 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(115622)||2003 UC117|| align=right|15,2|| align=right|3,212|| align=right|0,129|| align=right|5,37|| align=right|5,755||MBA||21. oktober 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(115623)||2003 UE118|| align=right|16,1|| align=right|2,454|| align=right|0,093|| align=right|5,32|| align=right|3,843||MBA||17. oktober 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(115624)||2003 US119|| align=right|14,0|| align=right|3,209|| align=right|0,125|| align=right|17,16|| align=right|5,749||MBA||18. oktober 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(115625)||2003 UQ121|| align=right|15,0|| align=right|3,202|| align=right|0,077|| align=right|8,54|| align=right|5,728||MBA||19. oktober 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(115626)||2003 UU121|| align=right|14,7|| align=right|2,636|| align=right|0,135|| align=right|15,55|| align=right|4,280||MBA||19. oktober 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(115627)||2003 UW121|| align=right|15,0|| align=right|2,654|| align=right|0,160|| align=right|15,32|| align=right|4,322||MBA||19. oktober 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(115628)||2003 UX121|| align=right|14,9|| align=right|2,678|| align=right|0,119|| align=right|14,14|| align=right|4,382||MBA||19. oktober 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(115629)||2003 UH122|| align=right|15,8|| align=right|2,638|| align=right|0,205|| align=right|13,11|| align=right|4,284||MBA||19. oktober 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(115630)||2003 US122|| align=right|14,0|| align=right|3,167|| align=right|0,248|| align=right|16,95|| align=right|5,634||MBA||19. oktober 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(115631)||2003 UP123|| align=right|16,5|| align=right|2,372|| align=right|0,081|| align=right|2,44|| align=right|3,653||MBA||19. oktober 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(115632)||2003 UV124|| align=right|15,2|| align=right|2,842|| align=right|0,072|| align=right|2,97|| align=right|4,791||MBA||20. oktober 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(115633)||2003 UH125|| align=right|14,7|| align=right|3,052|| align=right|0,126|| align=right|11,03|| align=right|5,332||MBA||20. oktober 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(115634)||2003 UD126|| align=right|15,6|| align=right|2,780|| align=right|0,108|| align=right|14,68|| align=right|4,635||MBA||20. oktober 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(115635)||2003 UF126|| align=right|15,6|| align=right|2,669|| align=right|0,066|| align=right|14,46|| align=right|4,360||MBA||20. oktober 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(115636)||2003 UG126|| align=right|15,6|| align=right|2,654|| align=right|0,167|| align=right|13,78|| align=right|4,322||MBA||20. oktober 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(115637)||2003 UH126|| align=right|15,1|| align=right|2,666|| align=right|0,143|| align=right|14,35|| align=right|4,353||MBA||20. oktober 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(115638)||2003 UO126|| align=right|14,7|| align=right|3,117|| align=right|0,180|| align=right|10,89|| align=right|5,502||MBA||20. oktober 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(115639)||2003 UX129|| align=right|15,7|| align=right|2,649|| align=right|0,246|| align=right|6,57|| align=right|4,311||MBA||18. oktober 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(115640)||2003 UF130|| align=right|15,3|| align=right|2,804|| align=right|0,139|| align=right|8,60|| align=right|4,694||MBA||18. oktober 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(115641)||2003 UW130|| align=right|14,4|| align=right|3,121|| align=right|0,250|| align=right|12,67|| align=right|5,513||MBA||19. oktober 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(115642)||2003 UE131|| align=right|14,8|| align=right|2,686|| align=right|0,069|| align=right|6,97|| align=right|4,402||MBA||19. oktober 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(115643)||2003 UJ131|| align=right|15,0|| align=right|2,753|| align=right|0,062|| align=right|7,10|| align=right|4,568||MBA||19. oktober 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(115644)||2003 UO132|| align=right|15,0|| align=right|2,771|| align=right|0,082|| align=right|9,21|| align=right|4,612||MBA||19. oktober 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(115645)||2003 UP132|| align=right|15,2|| align=right|3,086|| align=right|0,100|| align=right|9,77|| align=right|5,421||MBA||19. oktober 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(115646)||2003 UC133|| align=right|14,9|| align=right|2,644|| align=right|0,082|| align=right|8,41|| align=right|4,298||MBA||19. oktober 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(115647)||2003 UF133|| align=right|16,1|| align=right|2,599|| align=right|0,018|| align=right|11,42|| align=right|4,189||MBA||20. oktober 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(115648)||2003 UY133|| align=right|15,8|| align=right|2,280|| align=right|0,204|| align=right|8,79|| align=right|3,442||MBA||20. oktober 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(115649)||2003 UK135|| align=right|14,8|| align=right|2,754|| align=right|0,124|| align=right|24,08|| align=right|4,569||MBA||21. oktober 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(115650)||2003 UU135|| align=right|16,0|| align=right|2,337|| align=right|0,053|| align=right|5,84|| align=right|3,572||MBA||21. oktober 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(115651)||2003 UV136|| align=right|15,6|| align=right|2,782|| align=right|0,043|| align=right|3,67|| align=right|4,639||MBA||21. oktober 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(115652)||2003 UA137|| align=right|16,2|| align=right|2,205|| align=right|0,096|| align=right|6,16|| align=right|3,273||MBA||21. oktober 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(115653)||2003 UK137|| align=right|16,6|| align=right|2,436|| align=right|0,151|| align=right|2,19|| align=right|3,801||MBA||21. oktober 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(115654)||2003 UQ137|| align=right|15,7|| align=right|2,289|| align=right|0,100|| align=right|10,02|| align=right|3,462||MBA||21. oktober 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(115655)||2003 US137|| align=right|14,6|| align=right|2,978|| align=right|0,109|| align=right|11,00|| align=right|5,137||MBA||21. oktober 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(115656)||2003 UT137|| align=right|14,3|| align=right|3,152|| align=right|0,205|| align=right|10,32|| align=right|5,596||MBA||21. oktober 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(115657)||2003 UW137|| align=right|13,3|| align=right|3,199|| align=right|0,089|| align=right|19,14|| align=right|5,722||MBA||21. oktober 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(115658)||2003 UT138|| align=right|15,3|| align=right|3,169|| align=right|0,131|| align=right|1,83|| align=right|5,642||MBA||16. oktober 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(115659)||2003 UP139|| align=right|14,2|| align=right|3,183|| align=right|0,087|| align=right|15,21|| align=right|5,679||MBA||16. oktober 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(115660)||2003 UQ139|| align=right|15,1|| align=right|2,781|| align=right|0,032|| align=right|5,61|| align=right|4,637||MBA||16. oktober 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(115661)||2003 UZ139|| align=right|15,9|| align=right|2,708|| align=right|0,115|| align=right|12,62|| align=right|4,455||MBA||16. oktober 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(115662)||2003 UB141|| align=right|14,1|| align=right|3,005|| align=right|0,145|| align=right|19,76|| align=right|5,209||MBA||17. oktober 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(115663)||2003 UK142|| align=right|15,0|| align=right|2,754|| align=right|0,122|| align=right|7,61|| align=right|4,570||MBA||18. oktober 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(115664)||2003 UL142|| align=right|13,7|| align=right|3,056|| align=right|0,174|| align=right|10,62|| align=right|5,342||MBA||18. oktober 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(115665)||2003 UN142|| align=right|14,5|| align=right|3,043|| align=right|0,047|| align=right|9,80|| align=right|5,308||MBA||18. oktober 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(115666)||2003 UK143|| align=right|16,2|| align=right|2,387|| align=right|0,180|| align=right|3,54|| align=right|3,687||MBA||18. oktober 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(115667)||2003 UO143|| align=right|15,5|| align=right|2,639|| align=right|0,020|| align=right|2,91|| align=right|4,288||MBA||18. oktober 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(115668)||2003 UQ143|| align=right|15,5|| align=right|2,784|| align=right|0,067|| align=right|4,94|| align=right|4,644||MBA||18. oktober 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(115669)||2003 UW143|| align=right|14,9|| align=right|2,634|| align=right|0,017|| align=right|13,53|| align=right|4,273||MBA||18. oktober 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(115670)||2003 UK144|| align=right|15,1|| align=right|3,081|| align=right|0,196|| align=right|1,89|| align=right|5,406||MBA||18. oktober 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(115671)||2003 UT144|| align=right|14,1|| align=right|3,105|| align=right|0,044|| align=right|8,62|| align=right|5,471||MBA||18. oktober 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(115672)||2003 UW144|| align=right|14,3|| align=right|3,128|| align=right|0,146|| align=right|9,55|| align=right|5,532||MBA||18. oktober 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(115673)||2003 UW145|| align=right|14,3|| align=right|3,218|| align=right|0,179|| align=right|7,02|| align=right|5,772||MBA||18. oktober 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(115674)||2003 UY145|| align=right|14,7|| align=right|2,674|| align=right|0,135|| align=right|13,39|| align=right|4,371||MBA||18. oktober 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(115675)||2003 UE146|| align=right|15,0|| align=right|2,753|| align=right|0,143|| align=right|8,92|| align=right|4,567||MBA||18. oktober 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(115676)||2003 UF146|| align=right|14,3|| align=right|3,133|| align=right|0,155|| align=right|6,29|| align=right|5,544||MBA||18. oktober 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(115677)||2003 UA147|| align=right|15,1|| align=right|2,665|| align=right|0,144|| align=right|14,20|| align=right|4,350||MBA||18. oktober 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(115678)||2003 UV148|| align=right|14,9|| align=right|2,846|| align=right|0,045|| align=right|3,70|| align=right|4,801||MBA||19. oktober 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(115679)||2003 UX148|| align=right|15,0|| align=right|3,213|| align=right|0,065|| align=right|15,61|| align=right|5,757||MBA||19. oktober 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(115680)||2003 UB149|| align=right|15,7|| align=right|2,454|| align=right|0,051|| align=right|6,42|| align=right|3,844||MBA||19. oktober 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(115681)||2003 UR149|| align=right|15,2|| align=right|2,937|| align=right|0,117|| align=right|3,14|| align=right|5,033||MBA||20. oktober 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(115682)||2003 UN150|| align=right|15,5|| align=right|2,598|| align=right|0,107|| align=right|2,66|| align=right|4,187||MBA||20. oktober 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(115683)||2003 UP150|| align=right|14,6|| align=right|3,106|| align=right|0,196|| align=right|2,37|| align=right|5,472||MBA||20. oktober 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(115684)||2003 UQ150|| align=right|14,7|| align=right|3,203|| align=right|0,087|| align=right|17,80|| align=right|5,731||MBA||20. oktober 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(115685)||2003 UX150|| align=right|15,0|| align=right|3,032|| align=right|0,031|| align=right|1,52|| align=right|5,279||MBA||21. oktober 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(115686)||2003 UU151|| align=right|16,4|| align=right|2,357|| align=right|0,167|| align=right|5,99|| align=right|3,618||MBA||21. oktober 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(115687)||2003 UM152|| align=right|15,9|| align=right|2,837|| align=right|0,094|| align=right|3,24|| align=right|4,778||MBA||21. oktober 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(115688)||2003 UA153|| align=right|15,3|| align=right|3,082|| align=right|0,280|| align=right|8,62|| align=right|5,409||MBA||21. oktober 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(115689)||2003 UG153|| align=right|15,7|| align=right|2,626|| align=right|0,142|| align=right|12,47|| align=right|4,254||MBA||21. oktober 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(115690)||2003 UG154|| align=right|14,8|| align=right|3,180|| align=right|0,044|| align=right|8,87|| align=right|5,669||MBA||20. oktober 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(115691)||2003 UH155|| align=right|16,5|| align=right|2,257|| align=right|0,118|| align=right|4,96|| align=right|3,391||MBA||20. oktober 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(115692)||2003 UV156|| align=right|14,9|| align=right|2,755|| align=right|0,061|| align=right|7,80|| align=right|4,573||MBA||20. oktober 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(115693)||2003 UF157|| align=right|15,3|| align=right|3,092|| align=right|0,093|| align=right|9,69|| align=right|5,437||MBA||20. oktober 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(115694)||2003 UT157|| align=right|15,0|| align=right|3,154|| align=right|0,071|| align=right|4,14|| align=right|5,602||MBA||20. oktober 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(115695)||2003 UM160|| align=right|15,3|| align=right|2,696|| align=right|0,070|| align=right|2,69|| align=right|4,427||MBA||21. oktober 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(115696)||2003 UJ162|| align=right|15,7|| align=right|2,730|| align=right|0,069|| align=right|4,03|| align=right|4,510||MBA||21. oktober 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(115697)||2003 UK162|| align=right|15,5|| align=right|2,359|| align=right|0,127|| align=right|7,54|| align=right|3,623||MBA||21. oktober 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(115698)||2003 UE163|| align=right|15,8|| align=right|2,276|| align=right|0,071|| align=right|3,98|| align=right|3,433||MBA||21. oktober 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(115699)||2003 UG163|| align=right|13,7|| align=right|3,113|| align=right|0,070|| align=right|11,09|| align=right|5,492||MBA||21. oktober 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(115700)||2003 UO163|| align=right|13,9|| align=right|3,378|| align=right|0,140|| align=right|11,19|| align=right|6,209||MBA||21. oktober 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(115701)||2003 UW163|| align=right|14,4|| align=right|3,252|| align=right|0,101|| align=right|6,40|| align=right|5,864||MBA||21. oktober 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(115702)||2003 UH164|| align=right|15,1|| align=right|2,776|| align=right|0,039|| align=right|4,90|| align=right|4,623||MBA||21. oktober 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(115703)||2003 UW164|| align=right|15,5|| align=right|3,158|| align=right|0,096|| align=right|2,07|| align=right|5,612||MBA||21. oktober 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(115704)||2003 US166|| align=right|14,8|| align=right|2,852|| align=right|0,018|| align=right|2,79|| align=right|4,816||MBA||21. oktober 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(115705)||2003 UU166|| align=right|15,1|| align=right|2,708|| align=right|0,065|| align=right|4,52|| align=right|4,455||MBA||21. oktober 2003||Kvistaberg||Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
|(115706)||2003 UG168|| align=right|14,6|| align=right|3,030|| align=right|0,056|| align=right|9,23|| align=right|5,273||MBA||22. oktober 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(115707)||2003 UW168|| align=right|15,0|| align=right|3,238|| align=right|0,144|| align=right|0,45|| align=right|5,825||MBA||22. oktober 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(115708)||2003 UA169|| align=right|15,1|| align=right|2,698|| align=right|0,046|| align=right|4,14|| align=right|4,432||MBA||22. oktober 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(115709)||2003 UR169|| align=right|16,0|| align=right|2,668|| align=right|0,176|| align=right|13,04|| align=right|4,357||MBA||22. oktober 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(115710)||2003 UY169|| align=right|15,6|| align=right|2,601|| align=right|0,029|| align=right|2,53|| align=right|4,195||MBA||22. oktober 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(115711)||2003 UR170|| align=right|14,7|| align=right|2,574|| align=right|0,239|| align=right|15,73|| align=right|4,130||MBA||22. oktober 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(115712)||2003 US172|| align=right|15,3|| align=right|3,052|| align=right|0,143|| align=right|12,51|| align=right|5,332||MBA||20. oktober 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(115713)||2003 UF173|| align=right|15,8|| align=right|3,106|| align=right|0,016|| align=right|9,02|| align=right|5,472||MBA||20. oktober 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(115714)||2003 UN173|| align=right|14,5|| align=right|3,216|| align=right|0,075|| align=right|15,32|| align=right|5,767||MBA||20. oktober 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(115715)||2003 UT173|| align=right|14,5|| align=right|2,994|| align=right|0,087|| align=right|5,12|| align=right|5,181||MBA||20. oktober 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(115716)||2003 UV173|| align=right|14,3|| align=right|3,167|| align=right|0,079|| align=right|10,44|| align=right|5,636||MBA||20. oktober 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(115717)||2003 UQ174|| align=right|16,4|| align=right|2,430|| align=right|0,137|| align=right|1,12|| align=right|3,788||MBA||21. oktober 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(115718)||2003 UQ175|| align=right|15,8|| align=right|2,845|| align=right|0,018|| align=right|0,63|| align=right|4,797||MBA||21. oktober 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(115719)||2003 UX175|| align=right|16,7|| align=right|2,369|| align=right|0,054|| align=right|1,70|| align=right|3,646||MBA||21. oktober 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(115720)||2003 UP176|| align=right|15,6|| align=right|2,577|| align=right|0,144|| align=right|11,14|| align=right|4,137||MBA||21. oktober 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(115721)||2003 UT176|| align=right|15,8|| align=right|2,868|| align=right|0,142|| align=right|7,68|| align=right|4,855||MBA||21. oktober 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(115722)||2003 UG177|| align=right|15,1|| align=right|2,677|| align=right|0,212|| align=right|13,35|| align=right|4,380||MBA||21. oktober 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(115723)||2003 UV179|| align=right|16,1|| align=right|2,342|| align=right|0,125|| align=right|4,80|| align=right|3,583||MBA||21. oktober 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(115724)||2003 UW179|| align=right|15,0|| align=right|3,228|| align=right|0,136|| align=right|6,99|| align=right|5,799||MBA||21. oktober 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(115725)||2003 US180|| align=right|15,1|| align=right|3,123|| align=right|0,072|| align=right|9,10|| align=right|5,517||MBA||21. oktober 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(115726)||2003 UY180|| align=right|14,8|| align=right|2,947|| align=right|0,127|| align=right|1,71|| align=right|5,058||MBA||21. oktober 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(115727)||2003 UD183|| align=right|16,1|| align=right|2,935|| align=right|0,073|| align=right|1,51|| align=right|5,029||MBA||21. oktober 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(115728)||2003 UQ183|| align=right|15,2|| align=right|2,664|| align=right|0,057|| align=right|5,84|| align=right|4,347||MBA||21. oktober 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(115729)||2003 UY183|| align=right|15,5|| align=right|2,780|| align=right|0,071|| align=right|1,57|| align=right|4,634||MBA||21. oktober 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(115730)||2003 UP184|| align=right|14,7|| align=right|3,065|| align=right|0,080|| align=right|10,27|| align=right|5,365||MBA||21. oktober 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(115731)||2003 UC185|| align=right|16,7|| align=right|2,331|| align=right|0,240|| align=right|1,89|| align=right|3,559||MBA||21. oktober 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(115732)||2003 UL185|| align=right|15,5|| align=right|2,675|| align=right|0,021|| align=right|1,12|| align=right|4,374||MBA||21. oktober 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(115733)||2003 UO185|| align=right|15,0|| align=right|2,932|| align=right|0,048|| align=right|3,22|| align=right|5,021||MBA||21. oktober 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(115734)||2003 UJ186|| align=right|15,3|| align=right|2,674|| align=right|0,176|| align=right|7,10|| align=right|4,372||MBA||22. oktober 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(115735)||2003 UN186|| align=right|14,8|| align=right|2,687|| align=right|0,130|| align=right|4,03|| align=right|4,404||MBA||22. oktober 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(115736)||2003 UB187|| align=right|14,2|| align=right|3,206|| align=right|0,132|| align=right|5,79|| align=right|5,740||MBA||22. oktober 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(115737)||2003 UU187|| align=right|14,6|| align=right|3,063|| align=right|0,061|| align=right|6,34|| align=right|5,361||MBA||22. oktober 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(115738)||2003 UZ187|| align=right|16,2|| align=right|2,227|| align=right|0,050|| align=right|6,92|| align=right|3,323||MBA||22. oktober 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(115739)||2003 UK188|| align=right|16,5|| align=right|2,399|| align=right|0,134|| align=right|5,68|| align=right|3,716||MBA||22. oktober 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(115740)||2003 UU188|| align=right|15,0|| align=right|2,744|| align=right|0,248|| align=right|21,62|| align=right|4,546||MBA||22. oktober 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(115741)||2003 UA189|| align=right|15,2|| align=right|2,800|| align=right|0,067|| align=right|3,54|| align=right|4,684||MBA||22. oktober 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(115742)||2003 UV189|| align=right|14,9|| align=right|2,903|| align=right|0,099|| align=right|10,09|| align=right|4,946||MBA||22. oktober 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(115743)||2003 UW189|| align=right|14,8|| align=right|3,240|| align=right|0,137|| align=right|1,95|| align=right|5,831||MBA||22. oktober 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(115744)||2003 US193|| align=right|16,1|| align=right|2,573|| align=right|0,122|| align=right|4,82|| align=right|4,126||MBA||20. oktober 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(115745)||2003 UU193|| align=right|15,7|| align=right|2,830|| align=right|0,053|| align=right|2,87|| align=right|4,761||MBA||20. oktober 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(115746)||2003 UW193|| align=right|14,0|| align=right|3,160|| align=right|0,033|| align=right|10,46|| align=right|5,617||MBA||20. oktober 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(115747)||2003 UB195|| align=right|15,6|| align=right|2,671|| align=right|0,097|| align=right|4,19|| align=right|4,364||MBA||20. oktober 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(115748)||2003 UO195|| align=right|15,9|| align=right|2,897|| align=right|0,038|| align=right|2,51|| align=right|4,930||MBA||20. oktober 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(115749)||2003 UC197|| align=right|15,1|| align=right|3,080|| align=right|0,337|| align=right|6,76|| align=right|5,405||MBA||21. oktober 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(115750)||2003 UU197|| align=right|13,8|| align=right|3,187|| align=right|0,013|| align=right|18,19|| align=right|5,688||MBA||21. oktober 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

Seznami asteroidov